Katakana è un blocco Unicode. È costituito dai 96 caratteri compresi nell'intervallo U+30A0-U+30FF.

Comprende i simboli del sistema di scrittura katakana ed è basato sugli standard JIS X 0208 e JIS X 0213.

Tabella

Tabella compatta di caratteri

Bibliografia

Voci correlate 
 Katakana
 Katakana Phonetic Extensions
 Hiragana (Unicode)
 Halfwidth and Fullwidth Forms

Unicode